Норман Браун:
 Браун, Норман (род. 1970) — американский джазовый гитарист и певец.
 Браун, Норман (род. 1961) — шотландский кёрлингист.